In der Liste der Gemeinden in der italienischen Region Toskana sind alle Gemeinden der Region Toskana aufgeführt. Die Provinzen sind Provinz Arezzo (AR), Metropolitanstadt Florenz (FI), Provinz Grosseto (GR), Provinz Livorno (LI), Provinz Lucca (LU), Provinz Massa-Carrara (MS), Provinz Pisa (PI), Provinz Pistoia (PT), Provinz Prato (PO) und Provinz Siena (SI).

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Toskana
!